Säters församling kan avse:
Säters församling, Västerås stift, en före detta församling i Västerås stift
Säters församling, Skara stift, en före detta församling i Skara stift